A Robotboy francia–brit–amerikai televíziós rajzfilmsorozat, amelyet az Alphanim és a LuxAnimation készített a Cartoon Network Afrika és a France 3 részére. Magyarországon a Cartoon Network sugározta.

Cselekmény 
Moshimo professzor megalkotja Robotboyt, és azt akarja elérni, hogy egy igazi fiú legyen, így elküldi egy Tomi nevű tízéves fiúhoz. De Robotboy mégsem lehet igazi fiú, mert napról napra szembe kell szállnia Dr. Kamikazi robotjaival és harcosaival, akik el akarják rabolni, vagy a Kormánnyal, olykor pedig Byorn Boyrnson-nal és a robotjával.

Szereplők

Főszereplők 
 Robotboy – Robotboy egy szuperrobot, aki három üzemmódban képes működni: inaktív, aktív és szuperaktív módban. Azonkívül, hogy hihetetlenül erős, és majdnem elpusztíthatatlan, Robotboy egy érzelmi csippel is rendelkezik, ezáltal képes úgy gondolkodni és érezni, mint egy igazi fiú.
 Bajkeverő Tomi (Tommy Turnbull) - A tízéves Bajkeverő Tomi okos, érzékeny és szeretni való fiú. Robotboy legjobb barátja és tanítója, és megpróbálja megérteni robotpajtásával a világ dolgait, amint ezek egy átlagos gyerek szemszögéből látszanak.
 Gus Turner – Gus – másik nevén „G man” vagy „G fiú” – túlsúlyos, gyenge akaratú, ideges természetű és önző. Szereti megtréfálni az embereket, akik többnyire kinevetik. Mindennek ellenére Gus Tomi egyik legjobb barátja.
 Lola Mbolắ – Lola egy gazdag afrikai diplomata okos és magabiztos, 10 éves lánya. Titokban szerelmes Tomiba, de belepusztulna ha Tomi rájönne erre, bár sokszor eljár Gus szája, aki már tudja.

Mellékszereplők 
 Moshimo professzor – Ő egy nagyon okos és öreg tudós, egy robotológus. Ő alkotta Robotboyt, de odaadta Tominak, mert fél, hogy ha nála marad, rossz kezekbe kerülhet.
 Debs "Debbie" Turnbull és Dwight Turnbull – Tommy és Donnie szülei.

Gonosztevők 
 Dr. Kamikazi – Ő egy gonosz ember. Egy Kaziland nevű helyen, egy félelmetes és kicsi szigeten épített magának egy félelmetes rejtekhelyet. Az ő segédje Constantine. Mindig el akarják fogni Robotboyt, de sosem sikerül nekik.
 Constantine – Constantine Dr. Kamikazi első számú bérence. Ez a megtermett óriás veszélyesnek tűnik, valójában azonban nagyon kedves, érzékeny lelkű gonosztevő, aki sírva fakad a romantikus filmek alatt, és valószínűleg szeret mindenféle érzelmes, nem ördögi dolgot. Régen árvaházban élt. Nagyon szereti az állatokat.
 Donnie Turnbull – Donnie Tomi 13 éves nagy fivére és ősellensége. Nagyon verekedős, sokat bántja Tommyt, és élvezi ezt.
 Kurt – Egy szadista és önző gyerek.
 Stu és Nokie – Kurt barátai.
 Bambi – Kurt barátnője. Tomi nagy szerelme.
 Kurt apja – A kém aki próbálja ellopni Robotboy-t.
 Protoboy – Moshimo professzor rosszul sikerült robotja. Robotboy nagy testvére, akit Kamikazi gonosszá tett.
 Bjorn Bjornson – Egy svájci gyerek aki gonoszabb Kamikazinál.
 Bjonbot testvér – Bjorn őrült gyilkos robotja.
 Felonious Hexx – Gus ősellensége, aki varázsló.
 Klaus Von Affenkugel – Egy német gonosz, aki nagyon gyenge.
 Ludwig – Klaus gorillája.

Szinkronhangok

Epizódok

Források

További információk 
 
 
 

2005-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
2005-ben bemutatott francia televíziós sorozatok
Amerikai rajzfilmsorozatok
Francia rajzfilmsorozatok
Eredeti Cartoon Network-sorozatok
2008-ban befejezett amerikai televíziós sorozatok
2008-ban befejezett francia televíziós sorozatok